Les Indomptables est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Aria prend la défense d'une femelle Taurok, gros animal à carapace destiné à l'arène d'Orquerolles, et lui permet de s'enfuir avec ses petits.
Furieux, les chasseurs l'éraflent avec une des flèches destinées à l'animal, lesquelles sont enduites d'un puissant somnifère, puis profitent de son sommeil pour capturer le Taurok.
Elle va alors tenter de la libérer, malgré les habitants qui tiennent à leur jeu cruel.

Publication 
 Le Lombard () 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1988